Mario Bajo (12. siječnja 1998.), bosanskohercegovački nogometni reprezentativac iz Nove Bile Igra u obrani na mjestu lijevog braniča.

Danas profesionalno igra za NK Široki Brijeg. Nogometom se bavi od svoje pete godine. Devet je godina trenirao za nogometni klub u Novoj Biloj, te dvije sezone igranja za NK Vitez. Dva puta proglašen za najperspektivnijeg nogometaša općine Travnik. Nastupio za reprezentaciju BiH. Bio je na dva okupljanja za reprezentaciju do 17, te četiri nastupa za bosanskohercegovačku reprezentaciju do 19 godina.

Izvori

Vanjske poveznice 
Nogometni savez BiH  Mario Bajo

Hrvatski nogomet u Bosni i Hercegovini
Bosanskohercegovački nogometaši
Nova Bila